Ryen ist 

der Familienname folgender Personen:
 Annar Ryen (1909–1985), norwegischer Skilangläufer
 Anton Ryen (1894–1968), norwegischer Politiker
 Kai Olav Ryen (* 1978), norwegischer Fußballspieler
 Sidsel Ryen (* 1943), norwegische Schauspielerin und Sängerin

der Stadtteil Ryen (Oslo) in Oslo